Стрельцо́в (Стрельцова) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Стрельцов, Анатолий Степанович (1947—2015) — советский и российский философ, доктор наук, профессор.
 Стрельцов, Андрей Иванович (род. 1984) — российский футболист.
 
 Стрельцов, Вадим Николаевич (род. 1986) — белорусский тяжелоатлет.
 Стрельцов, Валерий Иванович (род. 1948) — белорусский футболист, тренер.
 
 
 
 Стрельцов, Георгий Михайлович  (1901—1938) — советский партийный и государственный деятель.
 Стрельцов, Дмитрий Викторович (род. 1963) — российский японовед.
 Стрельцов, Евгений Львович — член-корреспондент Национальной академии Правовых наук Украины.
 Стрельцов, Зосима Иванович (1831—1885) — российский медик, доктор наук.
 Стрельцов, Иван Лаврентьевич (1872—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Стрельцов, Иван Павлович (более известен под фамилией Бурлак; 1893—1964) — советский оперный певец.
 Стрельцов, Игнат Андреевич (1851—после 1917) — член I Государственной Думы от Харьковской губернии, крестьянин.
 Стрельцов, Игорь Александрович (род. 1965) — советский и украинский легкоатлет.
 Стрельцов, Кирилл Константинович (род. 1996) — российский биатлонист.
 Стрельцов, Лев Михайлович (1918—1979) — советский и украинский учёный-юрист.
 
 Стрельцов, Никита Ефремович (1905—?) — советский инженер, дважды лауреат Сталинской премии.
 Стрельцов, Павел Васильевич (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Стрельцов, Сергей Владимирович (род. 1980) — российский физик, член-корреспондент РАН.
 Стрельцов, Сергей Николаевич (1890—1953) — русский советский артист оперы (лирико-драматический тенор).
 Стрельцов, Эдгар Борисович (род. 1977) — российский футболист.
 Стрельцов, Эдуард Анатольевич (1937—1990) — советский футболист.
 Стрельцов, Юрий Анатольевич (род. 1980) — казахстанский футболист.



Другое 
 «Стрельцов» — российский фильм о футболисте Эдуарде Стрельцове.

См. также